Kamienna peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kamienna, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Kamienna, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kamienna, village du powiat de Kutno, dans la voïvodie de Łódź
 Kamienna, village du powiat de Piotrków, dans la voïvodie de Łódź
 Kamienna, village de la voïvodie de Lubusz
 Kamienna, village de la voïvodie d'Opole
 Kamienna, village de la voïvodie de Poméranie
 Kamienna, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Kamienna, village de la voïvodie de Sainte-Croix